Paweł II (zm. 653) – patriarcha Konstantynopola 641-653
 Paweł II (1417-1471) – papież 1464-1471